Les Bougon, c'est aussi ça la vie! (2004-2006), série télévisée québécoise ;
 Les Bougon (2008-2009), série télévisée française adaptée de la précédente.

Voir aussi